Голенищівська сільська рада — Хмельницька область, Летичівський район
 Голенищівська сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район